José Luis Rodríguez García puede referirse a:
 José Luis Rodríguez García (1946-), político cubano;
 José Luis Rodríguez García (1960-), ciclista español.
 José Luis Rodríguez García (escritor) (1949-2022), escritor español.